Facultad de Derecho será una futura estación ferroviaria de la Línea Belgrano Norte de la red de ferrocarriles metropolitanos de Buenos Aires, Argentina y de la Línea Mitre.

Características 
Contará con andenes elevados, boletería, accesos, refugios y entornos.

Referencias 

Edificios y estructuras en proyecto en Argentina
Facultad de Derecho
Facultad de Derecho